Il singolare del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Kim Clijsters 2-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Jelena Dokić (semifinali)
 Kim Clijsters (finale)
 Anna Smashnova (secondo turno)

 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Tat'jana Panova (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2002